Villers puede referirse a: 

 Villers, comuna francesa situada en Loira.
 Villers, comuna francesa situada en Vosgos.

Nombres compuestos

 Villers-Agron-Aiguizy, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-Allerand, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-au-Bois, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-au-Flos, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-au-Tertre, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-aux-Bois, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-aux-Érables, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-aux-Nœuds, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-aux-Vents, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-Bocage, comuna francesa situada en Calvados.
 Villers-Bocage, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Bouton, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-Bretonneux, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Brûlin, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-Buzon, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-Campsart, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Canivet, comuna francesa situada en Calvados.
 Villers-Carbonnel, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Cernay, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-Châtel, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-Chief, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-Cotterêts, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-devant-Dun, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-devant-le-Thour, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-devant-Mézières, antiguo nombre (antes de 1828) de la comuna francesa de Villers, situada en Ardenas.
 Villers-devant-Mouzon, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-devant-Raucourt, antigua comuna francesa situada en Ardenas, actualmente integrada a Maisoncelle-et-Villers.
 Villers-Écalles, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Villers-en-Argonne, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-en-Arthies, comuna francesa situada en Valle del Oise.
 Villers-en-Cauchies, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-en-Haye, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-en-Ouche, comuna francesa situada en Orne.
 Villers-en-Prayères, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-en-Vexin, comuna francesa situada en Eure.
 Villers-Farlay, comuna francesa situada en Jura.
 Villers-Faucon, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Franqueux, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-Grélot, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-Guislain, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-Hélon, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-l'Hôpital, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-la-Chèvre, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-la-Combe, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-la-Faye, comuna francesa situada en Côte-d'Or
 Villers-la-Montagne, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-la-Ville, comuna francesa de Alto Saona.
 Villers-la-Ville, comuna francófona de Bélgica situada en Región Valona en la provincia del Brabante Valón.
 Villers-le-Château, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-le-Lac, comuna francesa situada en Doubs
 Villers-le-Rond, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-le-Tourneur, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-lès-Cagnicourt, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-lès-Luxeuil, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-lès-Mangiennes, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-lès-Moivrons, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-lès-Nancy, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-les-Ormes, comuna francesa situada en Indre.
 Villers-les-Pots, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Villers-lès-Roye, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Marmery, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-Outréaux, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-Pater, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-Patras, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Villers-Plouich, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-Pol, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-Robert, comuna francesa situada en Jura.
 Villers-Rotin, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Villers-Saint-Barthélemy, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Saint-Christophe, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-Saint-Frambourg, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Saint-Genest, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Saint-Martin, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-Saint-Paul, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Saint-Sépulcre, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Semeuse, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-Sire-Nicole, comuna francesa situada en Norte.
 Villers-Sir-Simon, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Villers-sous-Ailly, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-sous-Chalamont, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-sous-Châtillon, comuna francesa situada en Marne.
 Villers-sous-Foucarmont, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Villers-sous-Montrond, comuna francesa situada en Doubs.
 Villers-sous-Pareid, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-sous-Prény, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Villers-sous-Saint-Leu, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Stoncourt, comuna francesa situada en Mosela.
 Villers-sur-Auchy, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-sur-Authie, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-sur-Bar, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-sur-Bonnières, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-sur-Coudun, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-sur-Fère, comuna francesa situada en Aisne.
 Villers-sur-le-Mont, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villers-sur-le-Roule, comuna francesa situada en Eure.
 Villers-sur-Mer, comuna francesa situada en Calvados.
 Villers-sur-Meuse, comuna francesa situada en Mosa.
 Villers-sur-Nied, comuna francesa situada en Mosela.
 Villers-sur-Port, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-sur-Saulnot, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-sur-Trie, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Tournelle, comuna francesa situada en Somme.
 Villers-Vaudey, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Villers-Vermont, comuna francesa situada en Oise.
 Villers-Vicomte, comuna francesa situada en Oise.